Ford Granada (Ameryka Północna) – samochód osobowy produkowany na rynek amerykański w latach 1975–1982.
 Ford Granada (Europa) – samochód osobowy produkowany na rynek europejski w latach 1972–1994.